Тулаев — фамилия:

 Тулаев, Алексей Васильевич (н/д) — Георгиевский кавалер; майор; 12 апреля 1878.
 Тулаев, Гавриил Иванович (н/д) — Георгиевский кавалер; майор; № 6102; 3 декабря 1839.
 Тулаев, Жамбыл Ешеевич (1905—1961) — Герой Советского Союза.
 Тулаев, Николай Петрович (род. 1954) — российский политик.